

Cognomi 
Axel Wenner-Gren, imprenditore svedese
Federico Alberto Wenner, imprenditore svizzero
Jann Wenner, giornalista statunitense

Località 
Parco Wenner, un parco di Scafati, in provincia di Salerno